Geografie:
Hahn (Aken), een dorp in Kornelimünster/Walheim in de gemeente Aken in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Hahn (Engelskirchen), een dorp in de gemeente Engelskirchen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Hahn (Hunsrück), een plaats en gemeente in het district Rhein-Hunsrück-Kreis in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Hahn am See, een plaats en gemeente in het district Westerwaldkreis in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Hahn bei Marienberg, een plaats en gemeente in het district Westerwaldkreis in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Hahn (Pfungstadt), een plaats in de gemeente Pfungstadt in de Duitse deelstaat Hessen
Hahn (Taunusstein), een plaats in de gemeente Taunusstein in de Duitse deelstaat Hessen

Overige:
Hahn (pianofabrikant), een Nederlandse pianofabrikant
Hahn Air, een Duitse luchtvaartmaatschappij
Flughafen Frankfurt-Hahn, een Duitse luchthaven

Personen
Albert Hahn, een Nederlandse politiek tekenaar
Albertus Hahn, een Nederlandse pianofabrikant
Anton Hahn, een Duitse schaatser
Archie Hahn, een Amerikaanse atleet
Frank Hahn, een Brits econoom
Hilary Hahn, een Amerikaanse violiste
Jacob Hahn, een Nederlandse patriottisch politicus
Jacqueline Hahn, een Oostenrijkse wielrenster
Joseph Hahn, een live-dj
Kurt Hahn, een Duitse pedagoog
Otto Hahn, een Duitse natuur- en scheikundige
Reynaldo Hahn, een Franse componist, dirigent en muziekcriticus
Susanne Hahn, een Duitse langeafstandsloopster
Warner Hahn, een Nederlandse profvoetballer